El nombre Oliver Wood puede referirse a las siguientes personas:
Oliver Wood, ciclista británico;
Oliver Wood, un personaje secundario de Harry Potter.